Миків () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бочкою-Маре.
 Тіса () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Синджеру.
 Тіса () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмаджу.
 Тіса () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Буржук.
 Тіса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Беїле-Оленешть.
 Тіса () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Сендулень.